

Patronyme 
Abalakov (masculin ; ) ou Abalakova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
  (1959-), homme politique russe ;
 Evgueni Abalakov (1907-1948), alpiniste soviétique ;
 Vitali Abalakov (1906-1986), alpiniste soviétique, frère de Evgueni Abalakov ;
 Abalakov, une technique d'escalade glaciaire, nommé p'après Vitali Abalakov.

Patronyme russe